Die Greif Holding GmbH & Co. KG oder kurz Greif-Gruppe ist ein national agierendes Textilserviceunternehmen mit Hauptsitz in Augsburg und tritt mit den Marken Greif Textile Mietsysteme, diemietwaesche.de und dieGesundheitsWäsche auf. Mit deutschlandweit 1350 Mitarbeitern und 11 Niederlassungen wurden im Jahr 2016 ca. 370 Tonnen Textilien am Tag verarbeitet.

Marken der Greif-Gruppe 
Die Greif-Gruppe tritt am Markt mit drei, nach Zielgruppen getrennten Marken auf. Mit der Spezialisierung auf die Zielgruppen „Hotellerie und Gastronomie“, „Industrie und Handwerk“ sowie „Pflege und Klinik“ wird versucht die Kundenbedürfnisse zielgerichteter befriedigen zu können.

Greif Textile Mietsysteme 

Die Marke Greif Textile Mietsysteme ist auf das Hotel- und Gaststättengewerbe ausgerichtet. Das zentrale Leistungsangebot beinhaltet die zur Verfügungstellung, Instandhaltung und Reinigung sämtlicher Textilien für die Bereiche: Zimmer, Bad, Küche und Restaurant.

Das Dienstleistungsangebot umfasst:
 Bettwäsche
 Frottierwäsche
 Tischwäsche
 Berufsbekleidung für Küchen-, Etagen- und Servicepersonal
 Schmutzfangmatten
 Kissen- und Matratzenschutzbezüge
 Bettwaren (Matratzen und Decken- und Kisseninletts)
 Waschraumartikel inkl. Verbrauchsmaterial
 Küchentücher

Die Hotelwäsche (Bett-, Frottier- & Tischwäsche) bildet den Kern des Geschäfts. Die weiteren Produkte ergänzen das Angebot.
Insgesamt ist die Marke an bundesweit zehn Standorten, in sieben eigenen Niederlassungen sowie drei Partnerbetrieben vertreten.

diemietwaesche.de 

diemietwaesche.de ist die Dachmarke für einen im Jahr 2007 gegründeten Verbund von sechs selbstständigen Mietwäschereien mit elf Standorten. Sie ist auf Industrie- und Gewerbebetriebe ausgerichtet. Das zentrale Leistungsangebot beinhaltet die zu Verfügungsstellung, Instandhaltung und Reinigung von Mietberufskleidung.

Das Dienstleistungsangebot umfasst Mietberufskleidung folgender Bereiche:
 Industrie und Handwerk
 Schutzkleidung
 Service und Theke
 Nahrungsmittelproduktion und Lebensmittelhygiene
 Rettungsdienst
 ESD-gerechte Bekleidung
 Basis Oberteile

Weitere Dienstleistungen im Mietservice sind:
 Schrankfachservice
 Schmutzfangmatten
 Waschraumartikel einschließlich Verbrauchsmaterial
 Putztücher
 Ölfangmatten

dieGesundheitsWäsche 

dieGesundheitsWäsche wurde als Marke für die Bearbeitung von Gesundheitswäsche im Bereich Pflegeeinrichtungen von fünf inhabergeführten Textilpflegebetrieben am 7. März 2012 gegründet.

Folgende Leistungen werden angeboten:
 Bereitstellung und Bearbeitung von Gesundheitswäsche im textilen Mietservice
 Schrankfachservice
 Bearbeitung von Bewohnerwäsche

Greif-Gruppe 
Die Greif Holding bildet die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, deren Gesellschaften sich deutschlandweit alle auf den Bereich der textilen Dienstleistungen fokussieren. Die Standorte dieser Gesellschaften sind in Augsburg, Berlin, Cadolzburg, Eggenfelden, Erfurt, Gundremmingen, Hamburg, Langenfeld, Wolfratshausen und Wangen im Allgäu. Die Gesellschaften stellen den Kunden Textilien, wie Bett-, Frottee-, Tischwäsche, Berufsbekleidung, Schmutzfangmatten sowie Produkte für den Bereich der Waschraumhygiene zur Verfügung, und übernehmen die Aufbereitung, das Waschen sowie den Service hin zu den Kunden. Die Kunden der Gesellschaften stammen aus der Hotellerie, Gastronomie, Industrie und aus dem Bereich Klinik bzw. Pflege.

Standorte 
Die Greif-Gruppe hat ihren Ursprung und Hauptsitz in Augsburg. Weitere Niederlassungen sind in Berlin, Cadolzburg, Eggenfelden, Erfurt, Gundremmingen, Hamburg, Langenfeld, Wolfratshausen und Wangen im Allgäu ansässig. Sie arbeitet darüber hinaus auch mit nationalen Vertragspartnern zusammen.

Struktur 
Die Geschäftsführer der Greif Holding GmbH & Co. KG sind:

 Walter Greif
 Markus Greif
 Martin Greif

Persönlich haftender Gesellschafter ist die Mietwäsche-Service GmbH.

Soziales Engagement 
Das Unternehmen unterstützt diverse lokale Sportvereine rund um die jeweiligen Niederlassungen mit Sponsorings und Spenden. Dazu zählen überwiegend regionale Vereinigungen wie Fußballclubs, Tennis- oder Volleyballvereine.

Seit Oktober 2016 besteht eine Schulpatenschaft mit der am Hauptsitz ortsansässigen Schillerschule-Augsburg. Die Partnerschaft zwischen der Greif-Gruppe und der Schillerschule hilft Schülerinnen und Schülern bei der Berufsorientierung und Berufsvorbereitung. Das Unternehmen steht in permanenten Kontakt mit der Schiller-Schule und vergibt Schülerpraktika.

Das Unternehmen spendet regelmäßig Textilien an Hilfsorganisationen. Wäsche, die aus dem Programm genommen wird, aber noch gut erhalten ist, wird bspw. der Hilfsorganisation Humedica zur Verfügung gestellt.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
Die Greif-Gruppe berechnet seit 2013 ihren CO₂-Fußabdruck. Bilanziert wird nach den Maßgaben des Greenhouse Gas Protocols, des weltweit am weitesten entwickelten und anerkannten Standards für die Erstellung von Treibhausgasbilanzen. Die Bilanzierung beschränkt sich für 2013 und 2014 zunächst auf die direkten Emissionen aus Brennstoff- und Kraftstoffverbrauch (Scope 1) sowie die indirekten Emissionen aus Energiebezug (Scope 2). Für die Kalenderjahre seit 2015 werden auch sonstige relevante indirekte Emissionen (Scope 3) gemessen. Als Konsequenz der jährlichen Analyse des CO₂-Fußabdrucks bezieht die Greif-Gruppe seit Januar 2018 über alle Niederlassungen 100 % Öko-Strom. Die Greif-Gruppe hat sich auch der Initiative Science Based Target angeschlossen. Diese Initiative fordert und prüft unternehmensindividuelle Emissionsziele, die im Einklang mit den erforderlichen globalen Minderungen stehen.

Unter der Marke Greif Textile Mietsysteme bietet die Greif-Gruppe als erster und bisher einziger Dienstleister im Textilservice klimaneutrale Mietwäsche an. Das durch das Bereitstellen, Bearbeiten, Instandhalten und Liefern der Wäsche ausgestoßene CO₂ kann kompensiert werden. Der Kunde bezahlt einen zusätzlichen Betrag, um ein nach international anerkannten Standard zertifiziertes Kompensationsprojekt zu unterstützen. Das Projekt ist durch VCS & CCBS zertifiziert und unterstützt das Wiederaufforsten der tropischen Waldgebiete in Kolumbien.

Auszeichnungen 
Der Service von klimaneutrale Mietwäsche belegt bei der Auszeichnung „Grünes Band Preis – für Nachhaltigkeit im Außer-Haus-Markt“ den 2. Platz in der Kategorie Klima.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Walter Greif GmbH – b4bschwaben.de

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen
Unternehmen (Augsburg)
Unternehmen (Textilwirtschaft)
Gegründet 1922